Stanisław Winiarski (ur. 17 września 1893 w Kozienicach, zm. 22 stycznia 1963 w Warszawie) – żołnierz Legionów Polskich, powstaniec śląski, podoficer Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, powstaniec warszawski, kawaler Orderu Virtuti Militari.

Życiorys 
Urodził się w rodzinie Jana i Romany ze Staniewskich. 
Absolwent Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców w Warszawie. Po jej ukończeniu pracował w Zakładach Przemysłowych w Miechowie. Członek Związku Strzeleckiego.
W 1914 wstąpił do Legionów Polskich. W szeregach 5 pułku piechoty wziął udział w drugiej wyprawie kieleckiej. Po kryzysie przysięgowym internowany.

W styczniu 1919 wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. Oddelegowany, wziął udział w powstaniu śląskim.
Na froncie polsko-bolszewickim walczył w składzie I batalionu 202 pułku piechoty.
Za bohaterstwo w walce odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Po wojnie zdemobilizowany. Pracował w Państwowym Monopolu Spirytusowym. Był między innymi dyrektorem Wytwórni Wódek w Starogardzie.

W okresie okupacji czynny członek oddziałów partyzanckich. Brał udział w powstaniu warszawskim.

Zmarł w Warszawie i tam został pochowany.
Był żonaty ze Stefanią ze Smorawińskich; dzieci: Tadeusz, Barbara, Alicja i Krystyna.

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (nr 6665)
 Krzyż Niepodległości
 Krzyż Walecznych
 Złoty Krzyż Zasługi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (II Rzeczpospolita)
Uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej (strona polska)
Żołnierze Legionów Polskich 1914–1918 (Austro-Węgry)
Powstańcy śląscy
Powstańcy warszawscy
Odznaczeni Krzyżem Niepodległości
Odznaczeni Krzyżem Walecznych
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi
Podoficerowie II Rzeczypospolitej
Żołnierze 5 Pułku Piechoty Legionów
Ludzie urodzeni w Kozienicach